Mike Bauer peut désigner :
 Mike Bauer (1959-), un joueur de tennis américain ;
 Mike Bauer (1980-), un joueur de basket-ball américain.